Макистла има више значења:

 Макистла (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Макистла (Калкавалко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику